New City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 New City (Illinois)
 New City (Maine)
 New City (New York)